Valverde de Leganés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde de Leganés (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valverde de Leganés (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar